Raphaël Feigelson (1926-2021),  résistant français de la première heure, évadé d'Auschwitz le 22 janvier 1945, qui a pu persuader les Soviétiques d'aller rapidement libérer ce camp de concentration.
 Yosif Feigelson (1954-), violoncelliste letton qui fait une carrière de soliste. 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif